peut se référer à :

Patronyme 
Sawaragi est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1981-), lutteur japonais ;
  (1962-), critique d'art japonais.

Toponymie 
 La , gare du monorail d'Osaka ;
 La rue Sawaragichō (椹木町通), rue de Kyoto ;
 , quartier de Takatsuki ;
 Le , temple à Ibaraki ;
 La rue Shinsawaragichō (新椹木町通), rue de Kyoto.

Voir aussi